Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo e si sono confermate battendo Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campionesse)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (semifinale)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)

  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (primo turno)
  Marina Eraković /  Zheng Jie (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
  Kristina Mladenovic /  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Liezel Huber (terza turno)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
  Daniela Hantuchová /  Lisa Raymond (terzo turno)
<li>  Vania King /  Galina Voskoboeva (secondo turno)

Wildcard 

  Monique Adamczak /  Olivia Rogowska (terzo turno)
  Naiktha Bains /  Olivia Tjandramulia (primo turno)
  Jelena Dokić /  Storm Sanders (primo turno)
  Azra Hadzic /  Jessica Moore (primo turno)

  Han Xinyun /  Miki Miyamura (primo turno)
  Tammi Patterson /  Arina Rodionova (primo turno)
  Sally Peers /  Viktorija Rajicic (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2014
WTA Tour 2014